Dražica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Veliki Grđevac, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 182 stanovnika te 72 obiteljskih kućanstava.

Udruge i društva 
 DVD Dražica

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Veliki Grđevac